Walide Khyar, (* 9. června 1995) je francouzský zápasník – judista arabského (marockého) původu.

Sportovní kariéra 
S judem začínal na základní škole na předměstí Paříže v Châtenay-Malabry. Od roku 1993 se připravuje v klubu FLAM91 ve Villemoisson-sur-Orge. Ve francouzské seniorské reprezentaci se pohybuje od roku 2015. V roce 2016 se ziskem titulu mistra Evropy kvalifikoval na olympijské hry v Riu, ale takticky nezvládl zápas prvního kole proti domácímu Felipe Kitadaiovi.

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 
 Výsledky a novinky Walide Khyara na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Walide Khyara na Judobase.org

Francouzští judisté
Francouzští olympionici
Mistři Evropy v judu
Narození 9. června
Narození v roce 1995
Žijící lidé
Muži